Ḩalab kan syfta på följande platser:

Iran 

 Ḩalab (ort i Iran), Zanjan,

Syrien 

 Aleppo (provins), 
 Aleppo (provinshuvudstad), 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Syrienförgreningar